Пигарев (Пигарёв) — фамилия. Известные носители:

 Пигарев, Иван Николаевич (1941—2021) — российский физиолог, доктор биологических наук, профессор; праправнук Ф. И. Тютчева.
 Пигарёв, Кирилл Васильевич (1911—1984) — советский литературовед и музеевед; правнук и биограф Ф. И. Тютчева.
 Пигарёв, Николай Григорьевич (1925—1944) — Герой Советского Союза.

См. также 
 Пигаревский
 Пигаревич, Борис Алексеевич